Pesaro steht für:

 Pesaro, eine Stadt in der Region Marken, Italien
 Provinz Pesaro und Urbino
 italienischer Name für das 1915 beschlagnahmte Passagierschiff Moltke (Schiff, 1902)

Pesaro ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron von Pesaro († 1563), italienischer Geschäftsmann und Laienwissenschaftler
 Domenico da Pesaro (1533–1575), italienischer Tasteninstrumentenbauer
 Gaspare da Pesaro (* vor 1421; † nach 1462), italienischer Maler
 Giovanni Pesaro (1589–1659), 103. Doge von Venedig